Вільне́в-де-Дюра́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Бордо, 70 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 309,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-де-Дюрас на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-де-Дюрас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-де-Дюрас на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-де-Дюрас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-де-Дюрас на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна